Cisneriano puede hacer referencia a:
 Lo relativo a Cisneros, especialmente al Cardenal Cisneros.
 La reforma cisneriana o el cisnerianismo.
 La Universidad Cisneriana o de Alcalá de Henares.
 El estilo Cisneros